Honvéd je lahko:
 Honvédség, madžarske oborožene sile
 Budapest Honvéd FC, nogometno moštvo